Дукан, Дуе
 Духан